1500 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVI Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Eliminacje miały miejsce 25 lipca, a finał 26 lipca.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996